Населені пункти в Чехії:

 Дрновиці (Бланско)
 Дрновиці (Злін)
 Дрновиці (Вишков)